Cascade puede referirse a:

Lugares 

Estados Unidos
 Cascade (Idaho), ciudad en el condado de Valley, estado estadounidense de Idaho.
 Cascade (Iowa), ciudad en los condados de Dubuque y Jones, estado de Iowa, Estados Unidos.
 Cascade (Montana), pueblo en el condado de Cascade, estado estadounidense de Montana.
 Cascade (Wisconsin), villa en el condado de Sheboygan, estado estadounidense de Wisconsin.
 Cascade Locks, ciudad en el condado de Hood River, estado estadounidense de Oregón.
 Cascade Valley (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Grant, estado estadounidense de Washington.
 Cascade-Fairwood (Washington), lugar designado por el censo en el condado de King, estado estadounidense de Washington.
 Cascade-Chipita Park, lugar designado por el censo en el condado de El Paso, estado estadounidense de Colorado.
 Highfield-Cascade, lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Maryland.
 Condado de Cascade, uno de los 56 condados del estado de Montana.
 Municipio de Cascade (condado de Dubuque, Iowa)
 Municipio de Cascade (condado de Kent, Míchigan)
 Municipio de Cascade (condado de Olmsted, Minnesota)
 Municipio de Cascade (condado de Lycoming, Pensilvania)
 Cordillera de las Cascadas (Cascade Range), una gran cordillera de la zona occidental de Norteamérica.

Francia
 Sillans-la-Cascade, población y comuna francesa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Seychelles
 Cascade, uno de los veinticinco distritos administrativos de Seychelles.

Otros usos 
 Cascade (banda), banda japonesa de J-Rock de estilo Visual kei.